Flora hace referencia a varios artículos:

Botánica
Flora generalmente se refiere al conjunto de plantas que pueblan una región o país. 
Flora (publicación), tratado u obra que describe la flora de una región, país o período.
Flora apícola, conjunto de plantas de interés económico para la apicultura.
 Flora (revista), revista botánica que se publicó de 1818 a 1965.

Microbiología
 Flora intestinal  o biota intestinal; conjunto de bacterias que viven de forma natural en el intestino.
 Flora microbiana normal (también conocida como microbiota normal o microbiota indígena), grupo de microorganismos que viven en el cuerpo humano de forma natural.

Lugares
 Flora (Apayao), municipio de la provincia de Apayao (Filipinas).
 Flora (Noruega), municipio de la provincia de Sogn og Fjordane (Noruega).
 Flora (Surinam), ressort del suroeste del distrito de Paramaribo (Surinam).

En Estados Unidos
 Flora (Illinois), ciudad del condado de Clay, estado de Illinois.
 Flora (Indiana), pueblo del condado de Carroll, estado de Indiana.
 Flora (Misisipi), pueblo del condado de Madison, estado de Misisipi.
 Flora (Oregón), área no incorporada en el condado de Wallowa, estado de Oregón.

Astronomía
 (8) Flora, asteroide grande y brillante del cinturón de asteroides.
 Familia de Flora (astronomía), grupo de asteroides.

Personas
 Flora (nombre), nombre de pila femenino.
 Santa Flora de Beaulieu (f. 1347), virgen hospitalaria, celebrada el 5 de octubre.
 Santa Flora de Córdoba (f. 856), virgen y mártir, celebrada el 24 de noviembre.
 Flora Tristán, escritora y pensadora socialista y feminista francesa de ascendencia peruana.

Además
 Flora (mitología), diosa de la primavera según la mitología romana.
 Flora (camuflaje), patrón de diseño de camuflaje militar ruso.
Flora, una de las tres hadas buenas de La Bella Durmiente.
 Hada Flora, personaje de la serie de dibujos animados Winx Club.
 Flora (Tiziano), cuadro de Tiziano.